Název Trnava má více obcí nebo částí obcí:
 Trnava – krajské město na Slovensku
 Trnava (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Trnava (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Trnava (Boharyně) – část obce v okrese Hradec Králové
 Trnava pri Laborci – obec v okrese Michalovce na Slovensku
 Trnava (Chorvatsko) – opčina v Chorvatsku

a také vodních toků:
 Trnava (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Olomouc
 Trnava (přítok Želivky) – levostranný přítok Želivky v okresech Tábor a Pelhřimov
 Trnava (přítok Rakovnického potoka) – pravostranný přítok Rakovnického potoka v okrese Rakovník
 Trnava (přítok Mury) – řeka v Chorvatsku, pravostranný přítok řeky Mury

Externí odkazy